Le nom Walter Martin est porté par les personnes suivantes :
 Walter Ralston Martin (1928-1989), un ministre évangélique et apologiste chrétien américain ;
  (1883-1933), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Walter Martin (1891-1966), un cycliste américain ;
 Walter Martin (1936-2020), un cycliste italien ;
 Walter Martin, batteur et organiste ;
 Walter Martin, Maire d'Attignat et président du Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain.

Voir aussi